Od 1980. do 1997. ovo natjecanje s nazivalo Europski Superkup

Pobjednici i finalisti

Klubovi po uspješnosti

Uspješnost po državama 

Međunarodna natjecanja u hokeju na koturaljkama
Europska prvenstva